

Geografia 
 Almazán – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Escobosa de Almazán – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Frechilla de Almazán – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Matamala de Almazán – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Morón de Almazán – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Juan Andreu Almazán – generale, politico e imprenditore messicano
 Miguel Almazán – ex calciatore messicano
 Pablo Almazán – cestista spagnolo
 Raymond Almazan – cestista filippino